Turneul de tenis de la Roland Garros din 2011 a fost un turneu de tenis de nivel Grand Slam care s-a jucat în aer liber pe terenuri de zgură, la Stade Roland Garros, Paris, în perioada 22 mai – 5 iunie 2011. A fost cea de-a 115-a ediție a Openului Francez și al doilea turneu de Grand Slam al anului.

Rafael Nadal și-a apărat cu succes titlul din 2010, învingându-l pe Roger Federer în finală pentru a câștiga al șaselea titlu de la French Open. Francesca Schiavone nu a avut succes în apărarea titlului, fiind învinsă de Li Na în finală. Li a devenit prima jucătoare din Asia care a câștigat un titlu de Grand Slam la simplu.

Campioni

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Premii în bani
Suma totală de premii în bani disponibile pentru turneul din 2011 a fost de 17.520.000 €. Defalcarea premiului în bani a fost următoarea:ref></ref>

* per echipă

Note

Legături externe
 Roland Garros

2011
2011 în tenis